Chuck Lorre, un scénariste, producteur, réalisateur et compositeur américain (1952 -).
 Lorenzo Lorre Staelens, un footballeur belge (1964 -).
 Peter Lorre, un acteur, scénariste et réalisateur américain (1904 -1964).

Voir aussi 
 5438 Lorre (1990 QJ)